Tóth János
 Tóth János (?–1863) színész, színigazgató
 Tóth János (1804–1887) piarista tanár, királyi tanácsos, kormánytanácsos
 Tóth János (1852–1893) rajztanár
 Tóth János (1856–1907) kanonok
 Tóth János (1864–1929) politikus, miniszter
 Tóth János (1875–1944) hangszerkészítő, hegedűépítő
 Tóth János (1899–1978) építész, festő
 Tóth János (1912–1991) Kossuth-díjas mozdonyvezető
 Tóth János (1916–?) állami díjas vasutas
 Tóth János (1916–1984) jogtudós
 Tóth János (1923–1984) jogász, művelődésszervező
 Tóth János (1929–1998) biológus
 Tóth János (1929) a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége alapító főtitkára
 Tóth János (1930–2019) Kossuth-díjas operatőr, rendező, dramaturg
 Tóth János (1931–1999) textiltervező, festő
 Tóth János (1933–1993) állami díjas agrármérnök
 Tóth János (1934–2007) a Jász Múzeum igazgatója
 Tóth János (1935–1982) történész
 Tóth János (1937) olajmérnök
 Tóth János (1944–2014) autóversenyző 
 Tóth János (1945–2017) diplomata
 Tóth János (1947) matematikus
 Tóth János (1955) úszó
 Tóth János (1955) operaénekes
 Tóth János (1968) autóversenyző
 Tóth János (1970) asztaliteniszező
 Tóth János (1978) atléta
 Tóth János (1983) labdarúgó (Dunaferr)
 Tóth János, golfozó
 Tóth János, a nagyváradi Ady-múzeum igazgatója

hasonló nevűek
 B. Tóth János (1960) festő
 Cs. Tóth János (1951) könyvkiadó
 G. Tóth János (1930–1983) operatőr
 S. Tóth János (1962) sportújságíró
 Tóth Nepomuk János (1833–1865) orvos, venerológus

Film 
 Tóth János filmsorozat

Források 
 Magyar életrajzi lexikon
 
 Isten veled, Jani bácsi!. Nemzetisport.hu 2014. február. 7.